Финал XV чемпионата СССР по русским шашкам проходил в Минске с 4 по 27 апреля 1953 года. Ему предшествовали пять четвертьфиналов, прошедших в Виннице, Калинине, Ленинграде, Риге и Ташкенте. 30 победителей четвертьфиналов вместе с финалистами предыдущего чемпионата страны, а также с персонально приглашёнными мастерами приняли участие в полуфиналах. Три полуфинала, в которых принимали участие 53 шашиста, прошли в Москве, Свердловске и Харькове. Победители полуфиналов и победитель предыдущего чемпионата страны Борис Блиндер сыграли в финале.

В четвертьфиналах сыграли 78 шашистов, среди которых было 6 мастеров спорта, 51 кандидат в мастера и 21 перворазрядник. По 15 человек представляли Москву и РСФСР, по 13 человек — Украину и Ленинград, Узбекистан — 5 человек, по 4 спортсмена было от Латвии и Белоруссии. В полуфинал пробились 14 спортсменов Украины, 13 — Москвы, 12 — РСФСР, 6 — Ленинграда, по 3 от Узбекистана и Белоруссии, 2 от Латвии. Среди них 26 мастеров спорта.

Главный судья — Денис Гордевич (Минск). За победу давалось 1 очко, за ничью ½, за поражение 0 очков.

Победил впервые Юрий Митягин.

Ход соревнований 
Лидерство захватил Николай Сретенский. После шести туров его догнал Теодор Шмульян. В седьмом туре Юрий Митягин сравнялся с Шмульяном, а с 8-го тура и до конца чемпионата оставался единственным лидером.

Литература 
 XIV и XV первенства СССР по шашкам / [Авт.-сост. А. И. Дрябезгов, А. М. Сидлин]. — М. : Физкультура и спорт, 1955. — 352 с.
 Городецкий В.Б.  Шашки: учебно-методические материалы. — Государственное издательство культурно-просветительной литературы, 1954. — 88 с. С.6
 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Чемпионаты СССР по русским шашкам
1953 год в шашках
Спорт в Белоруссии в 1953 году
Апрель 1953 года
Спортивные соревнования в Минске
Соревнования по шашкам в Белоруссии